Celebrul 702 se poate referi la:

 Celebrul 702, piesă de teatru scrisă de Alexandru Mirodan și reprezentată în premieră în 1961
 Celebrul 702, ecranizare a piesei lui Mirodan, realizată de Mihai Iacob și lansată în 1962